Luka Kar, slovenski hokejist, * 22. oktober 1984, Ljubljana.

Kar je kariero začel pri klubu MARC Interieri v sezoni 2000/2001, večino kariere pa je igral za HK Slavija, kamor se je vrnil v sezoni 2007/2008.

Pregled kariere

|-
| MARC Interieri
| Slovenska liga
| 00/01
|
| 15
| 0
| 0
| 0
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Slavija
| Slovenska liga
| 01/02
|
| 4
| 1
| 0
| 1
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Slavija
| Mednarodna liga
| 02/03
|
| 9
| 0
| 0
| 0
| +1
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Slavija
| Slovenska mladinska liga
| 02/03
|
| 20
| 4
| 5
| 9
|
| 44
|
| 4
| 0
| 2
| 2
|
| 4
|-
| HK Slavija
| Slovenska liga
| 02/03
|
| 19
| 0
| 2
| 2
|
| 8
|
| 4
| 0
| 0
| 0
|
| 6
|-
| HK Slavija
| Mednarodna liga
| 03/04
|
| 14
| 0
| 0
| 0
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Slavija
| Slovenska mladinska liga
| 03/04
|
| 18
| 3
| 4
| 7
|
| 46
|
| 4
| 0
| 0
| 0
|
| 16
|-
| HK Slavija
| Slovenska liga
| 03/04
|
| 7
| 1
| 0
| 1
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Slavija
| Mednarodna liga
| 04/05
|
| 25
| 0
| 0
| 0
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Slavija
| Slovenska liga
| 04/05
|
| 23
| 1
| 3
| 4
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Slavija
| Mednarodna liga
| 05/06
|
| 4
| 1
| 0
| 1
|
| 0
|
| 4
| 0
| 0
| 0
| 0
| 4
|-
| HK Slavija
| Slovenska liga
| 05/06
|
| 24
| 1
| 2
| 3
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Slavija
| Mednarodna liga
| 06/07
|
| 1
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Slavija 2
| Slovenska liga
| 06/07
|
| 10
| 0
| 1
| 1
|
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Alfa
| Slovenska liga
| 06/07
|
| 5
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Slavija
| Slovenska liga
| 07/08
|
| 18
| 2
| 0
| 2
|
| 61
|
| 3
| 0
| 0
| 0
|
| 14
|-
| bgcolor="#7FFF00" |Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |216
| bgcolor="#7FFF00" |14
| bgcolor="#7FFF00" |17
| bgcolor="#7FFF00" |31
| bgcolor="#7FFF00" |+1
| bgcolor="#7FFF00" |231
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |19
| bgcolor="#7FFF00" |0
| bgcolor="#7FFF00" |2
| bgcolor="#7FFF00" |2
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |44
|}

Glej tudi
 Seznam slovenskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Slovenski hokejski branilci
Hokejisti HK Tivoli
Hokejisti HK Slavija
Hokejisti HK Alfa
Ljubljanski športniki